Густаво Даниэль Кабраль (; род. 14 октября 1985 года) — аргентинский футболист, центральный защитник клуба «Пачука».

Клубная карьера 
Кабраль родился в Исидро-Касанова и сыграл свой первый матч на профессиональном уровне в 2003 году за «Расинг» из Авельянеды. До 2008 года он отыграл за этот клуб 112 матчей, пока не перешёл в «Ривер Плейт». Кабраль был постоянным игроком основы в сезоне 2007/08, когда «Ривер Плейт» выиграл чемпионат Аргентины.

В июне 2010 года обострились отношения Кабраля с болельщиками клуба, и игрок покинул Аргентину и перебрался в мексиканский «Эстудиантес Текос». Несмотря на регулярную игру в основе нового клуба, Кабраль вернулся на родину и подписал контракт с «Арсеналом» из Саранди.

10 августа 2011 года не проходивший в состав Кабраль был отправлен в аренду в испанский «Леванте» на остаток сезона. Свой дебютный матч в Испании он сыграл 3 декабря, выйдя в перерыве на замену в матче против «Барселоны» (0:5).

13 июня 2012 года Кабраль был вновь отправлен в аренду в Испанию, на этот раз в «Сельту». Летом 2013 года он подписал с клубом полноценный контракт.

Достижения 
 Ривер Плейт:
 Чемпион Аргентины: Клаусура 2008

 Аргентина (до 20):
 Чемпион мира среди молодёжных команд: 2005

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Football-Lineups

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Текос»
Игроки ФК «Арсенал» Саранди
Игроки ФК «Леванте»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Пачука»